Mogoșești se poate referi la:

 Mogoșești, Argeș
 Mogoșești, Dâmbovița
 Mogoșești, Dolj
 Mogoșești, Giurgiu
 Mogoșești, Herța
 Mogoșești, Iași
 Mogoșești-Siret, Iași
 Mogoșești, Maramureș (Magosfalu)
 Mogoșești, Olt
 Mogoșești, Vâlcea
 Mogoșești, ținutul Herța, Cernăuți, Ucraina

Vezi și 
 Mogoș (dezambiguizare)
 Mogoșani (dezambiguizare)
 Mogoșoaia (dezambiguizare)

Toponime românești